Селеста, или Селесте () — испанское и итальянское женское имя, в переводе означает «небесная», известные носительницы:
 Селеста Холм — американская актриса
 Селест Берил Бонин — американская модель и профессиональный рестлер, более известная под псевдонимом Кейтлин

Географические названия 
 Селеста — коммуна во Франции, в департаменте Нижний Рейн
 Селеста-Эрстен — французский округ департамента Нижний Рейн
 Селеста — населённый пункт в Уругвае
 Селеста — населённый пункт в Техасе, США
 Селеста — река с бирюзовой водой. Находится эта необычная река в Национальном парке Тенорио

Прочее 
 «Селеста» — аргентинский телесериал
 «Мария Целеста» — легендарный корабль-призрак
 «Mitsubishi Celeste» — спортивный автомобиль японской фирмы «Mitsubishi»
 Челеста — клавишно-ударный музыкальный инструмент
 «Селеста» — планета, погибшая вследствие цепной ядерной реакции при халатном хранении радиоактивных отходов в фильме «Через тернии к звёздам»